Наранхаститлан има више значења:

 Наранхаститлан (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Наранхаститлан (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Наранхаститлан (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику